Benedicks ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Benedicks (1875–1958), schwedischer Physiker und Chemiker
 Carolina Benedicks-Bruce (1856–1935), schwedische Bildhauerin und Grafikerin
 Edward Benedicks (1879–1960), schwedischer Sportschütze
 Michael Benedicks (* 1949), schwedischer Mathematiker

Siehe auch:
 Benedix